Retrat de dona (Espalter), pintura feta per Joaquim Espalter i Rull (1856), es troba a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
 Retrat de dona (Francesc Miralles),pintura feta per Francesc Miralles i Galaup (1883), es troba a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.